Основной единицей административного деления на Филиппинах является провинция (, ISO 3166-2:PH). На 2015 год в стране существует 81 провинция (провинция Шариф-Кабунсуан, которая существовала с 2006 по 2008 год в регионе Мусульманского автономного Минданао, в настоящее время аннулирована указом правительства. Она была образована на территории провинции Магинданао).

К провинциям приравнены так называемые независимые города, которые юридически не входят в состав провинций, на территории которых расположены. Провинции делятся на муниципалитеты (bayan) и «включённые» города (lungsod), а те, в свою очередь, на барангаи (baranggay).

Для более удобной организации провинций они объединены в 18 регионов (иногда регионы, по аналогии с США, называют «штатами»), которые, в большинстве случаев, не имеют собственных органов управления. Исключение составляют Автономный регион в Мусульманском Минданао, Кордильерский административный регион, а также Национальный столичный регион, который имеет своего главу. Последний включает столицу Манилу и на провинции не делится.

Географически регионы объединены в три островные группы: Лусон, Висайские острова (Висайи) и Минданао.

Список провинций по регионам

Примечания